Fragmente steht für:
 Fragmente (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift, 1949–1952
 Fragmente – das konservative Kulturmagazin, deutsche Zeitschrift, 1989–1992
 Fragmente – Schriften zur Psychoanalyse, Schriftenreihe der Gesamthochschule Kassel, 1981–1995
 Fragmente (Petronius), verstreut überlieferte Teile des Romans „Satyricon“ von Titus Petronius

Siehe auch:
 Fragment
 Die Fragmente der griechischen Historiker, Sammlung von Textfragmenten